Лукасъёган — топоним.
 Лукасъёган (приток Малого Мёгтыгъёгана) — река в Ханты-Мансийском АО. 
 Лукасъёган (приток Кулынигола) — река в Ханты-Мансийском АО.
 См. также 
 Элле-Лукасъёган — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.